sakiewka – podłużny woreczek na pieniądze
 Sakiewka – opowiadanie Honoriusza Balzaka (1832)

Przypisy